Música
The Living End (banda), da Austrália
The Living End (álbum de The Living End)
The Living End, álbum da banda Hüsker Dü

Outros usos
The Living End (filme), produção de 1992 dirigida por Gregg Araki 
"The Living End", 29.º nível do jogo Doom II

Desambiguação